Fritz Ullmann
 Jeffrey Ullman, informàtic estatunidenc, guanyador del Premi Turing.
 Kostja Ullmann (* 1984, Hamburg)
 Liv Ullmann
 Viktor Ullmann
 Walter Ullmann

 la ullmannita